Název Olbramovice má více obcí:
 Olbramovice (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Olbramovice Městečko – část obce Olbramovice
 Olbramovice Ves – část obce Olbramovice
 Olbramovice (okres Znojmo) – městys v okrese Znojmo

Podobné názvy 
 Olbramov (rozcestník)
 Olbramice

Externí odkazy